Edmond Gondinet – scrittore e drammaturgo francese
 Michel Gondinet – dirigente sportivo e scrittore francese